NYU est un sigle de trois caractères pouvant faire référence à :

Une acronyme de :
 Université de New York (pour « New York University ») ;
 New York Undercover, une série télévisée ;

Un code :
 

Un homophone :
 Nyū, un personnage du manga Elfen Lied (également le seul mot - « nyu » - qu'elle sait prononcer) ;